Jedenaste zawody w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich 2017/2018 odbyły się na dużej skoczni w Zakopanem w dniach 27-28 stycznia 2018 roku. Rozegrany został konkurs drużynowy oraz konkurs indywidualny.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrał Kamil Stoch. O ponad dziesięć punktów wyprzedził będącego na miejscu drugim Markusa Eisenbichlera, który skoczył pół metra bliżej z wyższej belki. Trzecie miejsce zajął Richard Freitag tracąc do swojego rodaka dokładnie punkt i trzy dziesiąte. Kwalifikacje zakończyły się pomyślnie dla reprezentantów Polski – wszyscy zdołali awansować do konkursu głównego. Siedmiu skoczków nie uzyskało awansu, a wśród nich znalazła się czwórka Kazachów, dwójka Rosjan oraz Estończyk. Kwalifikacje przeprowadzone zostały z belek siedemnastej, osiemnastej i dziewiętnastej.

Konkurs drużynowy wygrała reprezentacja Polski z przewagą prawie dwudziestu pięciu punktów nad Niemcami. Trzecie miejsce na podium zajęli reprezentanci Norwegii. Drużyny z podium zawodów jako jedyne uzyskały notę łączną wynoszącą ponad tysiąc punktów. Najlepszy w polskiej drużynie Kamil Stoch w drugiej serii konkursu skokiem na odległość 141,5 metra ustanowił rekord Wielkiej Krokwi. Na starcie konkursu pojawiło się dziesięć reprezentacji. Zawody rozegrane zostały z szesnastej i siedemnastej belki startowej.

Konkurs indywidualny wygrał Słoweniec Anže Semenič. Skoki na odległość kolejno 134,5 oraz 137,5 metra pozwoliły mu wyprzedzić o niecałe trzy punkty Andreasa Wellingera. Podium konkursu uzupełnił Peter Prevc, który do drugiego miejsca stracił osiem dziesiątych punktu.  Na czwartej pozycji sklasyfikowany został, prowadzący po pierwszej serii Stefan Hula, a na miejscu siódmym zawody ukończył Dawid Kubacki. Jednym z zawodników, którzy nie uzyskali awansu do serii drugiej był Kamil Stoch, który po skoku na 108,5 metra został sklasyfikowany na trzydziestej ósmej pozycji.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Zakopanem był Jan Kowal oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Franck Salvi, a jego asystentem – Thomas Hasslberger. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs drużynowy

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia

Przypisy 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018
Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem
2018 w polskim sporcie